Магистрала 59 на САЩ () е пътна магистрала, част от Магистралната система на Съединените щати преминаваща през щатите Тексас, Арканзас, Оклахома, Канзас, Мисури, Айова и Минесота. Обща дължина 1911,0 мили (3074,8 km), от които най-много в щата Тексас 612,2 мили (985,1 km), най-малко – в щата Мисури 97,0 мили (156,1 km). Това е Втората по дължина меридионална магистрала на САЩ след Магистрала 1 на САЩ.

Магистралата започва в центъра на град Ларедо, разположен в южната част на щата Тексас, на левия бряг на река Рио Гранде, на границата с Мексико. Насочва се на североизток, минава през 7 окръжни центъра и достига до мегаполиса Хюстън. Тук магистралата завива на север, минава през 7 окръжни центъра и северно от град Тексаркана навлиза на територията на щата Арканзас. На протежение от 179 km пресича югозападната част на щата и на 35 km северозападно от окръжния център Мина напуска Арканзас и навлиза в щата Оклахома. Пресича от юг на север на протежение от 362 km крайната източна част на щата, минава през 5 окръжни центъра и северозападно от град Маями преминава в крайната югоизточна част на щата Канзас. Както и в Оклахома и тук Магистрала 59 пресича крайната източна част на щата на протежение от 339 km, преминава през 6 окръжни центъра и при град Атчисън преодолавя река Мисури и навлиза на територията на щата Мисури. Преминава през град Сейнт Джоузеф и още през 2 окръжни центъра, пресича крайния северозападен ъгъл на щата и навлиза в югозападната част на щата Айова. На протежение от 335 km пресича западната част на щата, като минава през 5 окръжни центъра и преминава на територията на щата Минесота. Тук Магистрала 59 пресича от юг на север, на протежение от 713 km западната част на щата, преминава през 10 окръжни центъра и завършва на границата с Канада в крайния северозападен ъгъл на щата Минесота.

От Магистрала 59 на САЩ се отделят 2 вторични магистрали, които също са части от Магистралната система на Съединените щати:
 Магистрала 159  в щатите Канзас, Небраска и Мисури 83,6 мили (134,5 km);
 Магистрала 259  в щатите Тексас и Оклахома 250 мили (402 km).

Вижте също 
 Магистрална система на Съединените щати
 Междущатска магистрална система

Източници 

1